Alexander Rose (1647–1720) – szkocki duchowny i wykładowca, biskup Kościoła Szkocji
 Alexander Rose (1781–1860) – brytyjski geolog
 Alexander Rose (ur. 1971) – brytyjski pisarz, historyk i dziennikarz
 Alex Rose (ur. 1991) – samoański lekkoatleta